Patagonien steht für:

Geographie
 Patagonien, Landschaft in Südamerika

Biologie
 Patagonien-Lanzenotter, Schlange aus der Gattung der amerikanischen Lanzenottern
 Patagonien-Schleimfisch, Fisch aus der Gattung Eleginops
 Patagonien-Sperlingskauz, Eulenart aus der Gattung der Sperlingskäuze

Sonstiges
 Königreich von Araukanien und Patagonien, geplanter Kleinstaat in Südamerika
 In Patagonien, Roman des britischen Schriftstellers Bruce Chatwin

Siehe auch
 Patagonia